Henry Codman Potter ist der Name folgender Personen:

 Henry Codman Potter (1835–1908), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von New York, siehe Henry C. Potter
 Henry Codman Potter (1904–1977), US-amerikanischer Regisseur, siehe H. C. Potter